Шалва Дмитриевич Нуцубидзе — советский партийный, хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился в 1902 году в Кутаисе. Окончил мужскую гимназию в Кутаиси. В 1921 году вступил добровольцем в Красную Армию. С октября 1922 года служил в охране железной дороги в Тифлисе. В 1927 году окончил Московскую школу командиров охраны дорог. В 1928 году вступил в ВКП(б). С 1930 году обучался на строительном факультете Кавказского института железнодорожного транспорта в Тбилиси, по окончании которого трудился инженером-конструктором. С декабря 1935 года — директор асфальтового завода в Тбилиси.

С августа 1937 года — на партийной и административной работе: заместитель председателя Ленинского райисполкома в Тбилиси, первый секретарь Лагодехского райкома партии. Будучи первым секретарём Лагодехского райкома партии занимался развитием сельского хозяйства в Лагодехском районе. За выдающиеся трудовые показатели в сельском хозяйстве в Лагодехском районе и в связи с 20-летием Грузинской ССР был награждён в феврале 1941 года Орденом Ленина.

В годы Великой Отечественной войны обеспечивал строительство оборонительных сооружений и снабжение фронта продуктами, проводил мобилизационные мероприятия. За свою деятельность в военные годы был награждён несколькими орденами, в том числе боевыми.

В послевоенные годы руководил восстановлением сельскохозяйственного производства Лагодехского района. Благодаря его деятельности за годы Четвёртой пятилетки (1946—1950) сельскохозяйственные предприятия Лагодехского района достигли довоенного уровня производства сельскохозяйственной продукции. В 1948 году в целом по району плановый сбор урожая табака превысил запланированный на 15,2 %. Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Социалистического Труда передовикам сельского хозяйства Грузинской ССР» от 3 мая 1949 года удостоен звания Героя Социалистического Труда за «получение высоких урожаев кукурузы и табака в 1948 году» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (№ 3501).

Этим же Указом званием Героя Социалистического Труда были награждены председатель Лагодехского райисполкома Платон Тарасович Буцхрикидзе, заведующий районным отделом сельского хозяйства Афанасий Георгиевич Закариадзе, главный районный агроном Иосиф Цкалобович Чиринашвили и 23 колхозников различных колхозов Лагодехского района, в том числе председатель колхоза «Ленинис андердзи» Георгий Александрович Гочелашвили.

В 1949 году сельскохозяйственные предприятия Лагодехского района в целом по району перевыполнили план по сбору урожая табака на 32,5 %. За выдающиеся трудовые районные показатели был награждён третьим Орденом Ленина.

В последующие годы — заместитель министра сельского хозяйства Грузинской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Грузинской ССР 1-3-го созывов, делегатом XVIII съезда ВКП(б), членом ЦК Компартии Грузии.

Умер после 1955 года.

 Память
 Его именем названа одна из улиц Тбилиси.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — трижды (24.02.1941; 1949; 25.09.1950)
 Орден Отечественной войны 1 степени (01.02.1945)
 Орден Трудового Красного Знамени (07.01.1944)
 Орден Красной Звезды (24.02.1946)
 Медаль «За оборону Кавказа» (01.05.1944)

Примечания

Ссылки 
 

Депутаты районных (в городах) советов СССР
Первые секретари районных комитетов КП Грузии
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 3-го созыва
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)